Charles Edward Capel „E.C.” Martin (ur. 1913, zm. 1998) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Charles Martin (ur. 1989) – francuski kierowca rajdowy
 Charles Martin (ur. 1986) – amerykański bokser, mistrz świata wagi ciężkiej
 Charles-Édouard Martin – szwajcarski mykolog